San Pedro de Macorís (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
San Pedro de Macorís (stad), de hoofdstad van de provincie